Иван Мартынович Бурячок (, настоящая фамилия Боряк (), ,  — , ) — украинский художник театра, живописец, график.

Биография 
Родился 6 октября 1877 года в селе Лозоватая (ныне Липовецкого район Винницкой области Украины). Первоначальное художественное образование получил в Киевской рисовальной школе Н. Мурашко. Окончил Краковскую академии искусств (1896—1903).

В 1906 году вместе с Ф. Красицким и А. Сластионом основал журнал «Шершень», где публиковал карикатуры. В 1908—1918 годах был художником (с 1912 года — главный художник) театра Садовского в Киеве. Оформил спектакли:
 «Каменный хозяин» Леси Украинки;
 «Савва Чалый» Карпенко-Карого.

Оформил иллюстрации к поэме «Энеида» Котляревского и басен Глебова. В 1922—1923 годах — художник Украинского драматического театра им. М. Заньковецкой в Киеве. Занимался книжной графикой, писал портреты и пейзажи. В 1922 году оформил спектакль «Гайдамаки» по инсценировке Леся Курбаса. Работы хранятся в Национальном художественном музее Украины, Государственном музее Т. Шевченко, художественных музеях Украины и частных собраниях.

Умер 24 октября 1936 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище (участок № 6, ряд 7, место 34).

Литература 
 В. О. Жадько. Український Некрополь. Київ. 2005. ISBN 966-8567-01-3. стор. 133.
 
 Іван Бурячок, Микола Бурячок: Каталог виставки творів. К.: 1982
 Демченко Є. Сторінки творчості І. М. Бурячка // ОМ. 1972. № 5 (журнал Образотворче мистецтво)
 Габелко В. Забутий сценограф // Музика. 1988. № 6. (Худ. Бурячок І.М. як сценограф)

Похороненные на Лукьяновском кладбище
Художники Украины
Графики Украины
Художники Киева